Брокгауз () — немецкая фамилия, носителями которой с начала XIX века были известные издатели и редакторы энциклопедий и словарей.

Фамилии 
 Брокгауз, Фридрих Арнольд — немецкий издатель.
 Брокхауз, Бертрам — выдающийся учёный-физик, лауреат Нобелевской премии по физике.
 Брокгауз, Генрих — немецкий писатель, искусствовед.
 Брокгауз, Герман — немецкий востоковед, специалист по санскриту и персидскому языку.

Издания 
 «Брокгауз» — немецкая многотомная универсальная энциклопедия.
 «Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона» — русская многотомная универсальная энциклопедия.
 «Еврейская энциклопедия Брокгауза и Ефрона» — российская энциклопедия.
 «Библейская энциклопедия Брокгауза» — перевод на русский язык «Библейского словаря» Фрица Ринекера.

Издательства 
 «Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG» — издательский дом, выпускающий энциклопедическую и справочную литературу.